La competizione delle parallele simmetriche  di Ginnastica artistica dei Giochi della IX Olimpiade si è svolta allo Stadio Olimpico di Amsterdam il 9 agosto 1928,

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni

Parallele simmetriche